Ресурс может означать:
 Ресурс — обобщающий термин, использующийся для обозначении всего, что используется целевым образом;
 «Ресурс» — серия российских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли:
 Ресурс-ДК1;
 Ресурс-П.
 «Луна-Ресурс» — проект государственной корпорации «Роскосмос» по исследованию Луны, включающий её облет и посадку посредством двух космических аппаратов:
 «Луна-Ресурс-1 ОА» («Луна-26») — орбитальный аппарат;
 «Луна-Ресурс ПА» («Луна-27») — посадочный (спускаемый) аппарат.